Герзанич — фамилия.

Известные представители 
 Герзанич, Василий (род. 1938) — советский футболист (ФК «Волгарь», «Уралан»).
 Герзанич, Владимир Васильевич (род. 1964) — российский ватерпольный тренер и судья.
 Герзанич, Дарья Владимировна (род. 1998) — российская ватерполистка.
 Герзанич, Екатерина Вадимовна (род. 1972) — российско-казахстанская ватерполистка.
 Герзанич, Мария Васильевна (род. 1941) — депутат Верховного Совета СССР.
 Герзанич, Оксана Васильевна (род. 1974) — российская самбистка и дзюдоистка.